In Spanje:
 Paradela (Lugo)

In Portugal:
 Paradela (Barcelos), een freguesia in de gemeente Barcelos
 Paradela (Chaves), een freguesia in de gemeente Chaves
 Paradela (Miranda do Douro), een freguesia in de gemeente Miranda do Douro
 Paradela (Mogadouro), een freguesia in de gemeente Mogadouro
 Paradela (Montalegre), een freguesia in de gemeente Montalegre
 Paradela (Penacova), een freguesia in de gemeente Penacova
 Paradela (Sever do Vouga), een freguesia in de gemeente Sever do Vouga
 Paradela (Tabuaço), een freguesia in de gemeente Tabuaço
 Paradela de Guiães, een freguesia in de gemeente Sabrosa